August Rauber – anatomista tedesco
 Caspar Rauber – orologiaio tedesco
 François Rauber – arrangiatore, compositore e direttore d'orchestra francese
 Karl-Joseph Rauber – cardinale e arcivescovo cattolico tedesco